XXVI чемпионат мира по гандболу среди женщин состоится в трёх странах Дании, Норвегии, Швеции в декабре 2023 года. Второй раз в истории на чемпионате мира выступают 32 команды (на турнире 2019 года играли 24 сборные). 

Швеция впервые принимает чемпионат мира по гандболу среди женщин. Норвегия и Дания будут принимать свой третий чемпионат мира по гандболу среди женщин. 

Чемпион мира 2021 года сборная Норвегии будет защищать свой титул.

Арены 
Чемпионат мира пройдет в следующих городах: Хернинг, Коллинг, Осло, Тронхейм, Мальмё, Гётеборг.

Квалификация

Команды - участники турнира 

* Каждый хозяин Олимпийских игр, начиная с этого чемпионата мира, получает право на участие в двух ближайших чемпионатах мира.

Итоговое положение
Места с 1 по 4 и с 25 по 32 будут определяться плей-офф или нокаутом. Проигравшие в четвертьфинале будут занимать 5-8 места в зависимости от места в основном раунде, набранных очков и разницы мячей. Команды, занявшие третье место в основном раунде, будут занимать места с 9-го по 12-е, команды, занявшие четвертое место в основном раунде, будут занимать места с 13-го по 16-е, команды, занявшие пятое место в основном раунде, будут занимать места с 17-го по 20-е, а команды, занявшие шестое место, будут занимать места с 21-го по 24-е. В случае равенства набранных очков учитывается разница мячей основного раунда, затем количество забитых мячей. Если команды по-прежнему равны, учитывается количество очков, набранных в предварительном раунде, затем учитывается разница мячей и затем количество голов, забитых в предварительном раунде.

Примечания

Ссылки 

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
2023 год в гандболе
Чемпионаты мира в Дании
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионаты мира в Швеции
Декабрь 2023 года
гандбол
Международные соревнования по гандболу в Дании
Международные соревнования по гандболу в Норвегии
Международные соревнования по гандболу в Швеции